Ménessier ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Ménessier (1882–1948 oder 1952), französischer Filmarchitekt
 Marie Ménessier-Nodier (1811–1893), französische Schriftstellerin und Tochter von Charles Nodier